Löcker ist der Familienname folgender Personen und Institutionen:

 Carsten Löcker (* 1961), deutscher Politiker (SPD), Abgeordneter im Landtag von Nordrhein-Westfalen
 Erhard Löcker, österreichischer Buchverleger
 Hermann Löcker (1871–1961), österreichischer Bergbauindustrieller
 Ivette Löcker (* 1970), österreichische Filmregisseurin
 Jonas Löcker (* 2005), österreichischer Fußballspieler
 Julius Löcker (1860–1945), österreichischer Politiker (Deutsche Volkspartei), Abgeordneter des Österreichischen Abgeordnetenhauses
 Maja Löcker (* 2003), deutsche Volleyballspielerin
 Marie Löcker (* 1982), österreichische Schauspielerin und Hörspielsprecherin

Löcker ist der Name von:

 Löcker Verlag, österreichischer Buchverlag

Siehe auch:
 Locker